Література

 Інститутка — повість української письменниці Марка Вовчка, вперше надрукована 1862 року в журналі «Основа».
 Інститутка — п'єса української письменниці Валерії О'Коннор-Вілінської, вперше опублікована 1911 року.
 Інститутка — пісня українського співака Михайла Крупіна.